Plusieurs cathédrales de l'Église catholique sont appelées cathédrale de l'Immaculée-Conception en raison de leur consécration au dogme de l’Immaculée Conception :

:
 la  de Pella ;

  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Ouagadougou ;
  :
 la  d'Antananarivo ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception du diocèse de Kayes ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception du diocèse de Ségou ; 
  :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Kabgayi ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception du diocèse de Port-Victoria à Victoria ;
  :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception à Sarh ;

:
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de La Plata ;
  : 
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception d'Edmundston ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Grand Falls-Windsor ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Saint-Jean ;
  
 la cathédrale de la Très-Sainte-Conception de Concepción ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Bogota ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Medellín ;
  : 
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception d'Albany ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Denver ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Fort Wayne ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Kansas City ;
 la cathédrale Sainte-Marie-de-l'Immaculée-Conception du diocèse de Lafayette ; 
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Mobile ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Philadelphie ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Portland ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Wichita ;
 :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Saint-Georges ;

 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Georgetown ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Hinche ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Comayagua ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de archidiocèse de Monterrey ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Puebla ;
  :
 la co-cathédrale de l'Immaculée-Conception de Basseterre ;
  :
 la basilique-cathédrale de l'Immaculée-Conception de Port-d'Espagne ;

:
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Rangoun ;
  : 
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Chengdu ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception () de Hangzhou ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Hong Kong ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Nankin ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Pékin ;
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception d’Ürümqi ;
  :
 la  de l'archidiocèse de Séoul ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Pondichéry ;
  (Liste des cathédrales du Japon) :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Nagasaki ;
 la  d'Osaka ;
  : 
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception d'Antipolo, également reconnue sanctuaire international ;
 la cathédrale de Malolos, aussi basilique mineure Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Malolos ;

:
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Linz ;

  : 
 la  de Vitoria-Gasteiz ;
  :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Sligo ;
  : 
 la  de Moscou ;

Samoa :
 la cathédrale de l'Immaculée-Conception d'Apia.

Voir aussi 
 Immaculée Conception, à qui sont dédiées ces cathédrales
 
 
 

~
ImmaculéeConception